Risøy (Risøya ou encore Risøyni) est un nom désignant plusieurs îles en Norvège.

Comté du Troms 
Risøya (Tromsø) , une île de la commune de Tromsø, comté de Troms
Risøy (Tromsø) , un hameau de l'île de Risøya à Tromsø

Comté du Nordland 
Risøy ; un îlot du Risøysundet dans le comté de Nordland
Risøyan, un petit archipel d'îles de la commune d'Hamarøy dans le comté de Nordland
Risøya (Vega) , une île de la commune de Vega dans le comté de Nordland
Risøya (Brønnøy) , une île de la commune de Brønnøy dans le comté de Nordland

Comté du Sør-Trøndelag 
Risøya (Frøya) , une île de l'archipel Froan, commune de Frøya dans le Sør-Trøndelag

Comté du Sogn og Fjordane 
Risøya (Vågsøy) , une île de la commune de Vågsøy dans le Sogn og Fjordane

Comté du Hordaland 
 Risøya (Austevoll), une île de la commune d'Austevoll
 Risøyni (Lindås), une île de la commune de Lindås dans le Hordaland
 Risøya (Bømlo), une île de la commune de Bømlo dans le Hordaland

Comté du Rogaland 
Risøy (Haugesund) , une île de la commune de Haugesund dans le Rogaland

Comté de Aust-Agder 
Risøya (Tvedestrand) , une île de la commune de Tvedestrand dans le Aust-Agder
Risøya (Søndeled) , une île de l'ancienne commune de Søndeled, aujourd'hui commune de Risør dans le Aust-Agder

Comté du Telemark 
Risøy (Kragerø) , une île de la commune de Kragerø dans le Telemark

Comté du Vestfold 
Risøya (Larvik) , une presqu'île de la commune de Larvik dans le Vestfold